Stal Nysa (piłka nożna)
 Stal Nysa (piłka siatkowa)